Jagdgeschwader 3 (1917–1918)
 Jagdgeschwader 3 (II wojna światowa)